Das Dameneinzel der Australasian Championships 1924 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Margaret Molesworth. Das Finale gewann Sylvia Lance mit 6:3, 3:6 und 6:4 gegen Esna Boyd. Für Lance war es der erste Finalsieg bei den Australasian Championships, wohingegen Boyd ihre dritte Finalniederlage in Folge hinnehmen musste.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1924